Аску () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Аску () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж